Der Begriff Wertstoffsammler ist mehrdeutig und kann bedeuten:

 ein Sammelbehälter für Wertstoffe
 ein Oberbegriff für Schrottsammler und verwandte Tätigkeitsbereiche